El término Añoranzas puede referirse:

 a Añoranzas, un álbum de Nuria Fergó;
 a Añoranzas, una obra de teatro de Manuel Linares Rivas;
 a Añoranzas, una canción de Julio Argentino Jerez;
 a Añoranzas, un programa de televisión conducido por Jorge Saldaña.